Pedro Pinto puede referirse a:

 Pedro Pinto-Coelho (1964 - ), pintor argentino.
 Pedro Pinto Rubianes (1931 - ), político y exvicepresidente de Ecuador.
 Pedro Pinto Jara (1951 - ), exfutbolista de Chile.
 Pedro Jacinto Pinto Arteaga (1953 -), político peruano, nació limeño pero vive en el corazón de los Andes, experto en descentralización, gestión municipal y regional